Слободские регулярные полки — регулярные армейские полки Российской империи, сформированные в 1-й и 2-й половине XVIII века параллельно со слободскими казацкими полками и территориально также дислоцировавшиеся на Слобожанщине (Слободской Украине):
 Украинский слободской полк (1760-е),
 Слободской драгунский полк (с 1732),
 Слободской гусарский полк (с 1757),
 Чугуевский казачий полк (с 1749);
а также регулярные кавалерийские полки, в которые были преобразованы слободские казацкие полки в результате реформы 1765 года:
 Ахтырский,
 Изюмский,
 Острогожский,
 Сумской,
 Харьковский.
Кроме того, во время Наполеоновского нашествия, существовал нерегулярный Харьковский слободской ополченческий полк Александра Первого (создан в 1812, расформирован в 1813).

Ликвидация слободских казацких полков

Создание регулярных полков 
После произведённой комиссией ревизии слободских казацких полков они были реформированы в 5 территориальных гусарских полков (Ахтырский, Изюмский, Острогожский, Сумской и Харьковский — сформированный в 1757 году регулярный полк был распределён среди этих полков, а сам полк распущен), а казацкое управление заменено гражданским.

Служащие полковники были приняты в гусарские полки на должность подполковниками, те же, кто захотел выйти в отставку, вышли в неё полковниками. Обозные, бывшие в походах получили звание премьер-майоров, те кто не были в походах — секунд-майоров, старшины — капитана и поручика, сотники — поручиками и прапорщиками, соответственно. Те из старшины, кто захотел перейти на гражданскую службу (за исключением обозных), получили чин титулярного советника. Полковые писари, в зависимости от заслуг, получили должности разных классов и поименованы секретарями.

Казачьи местечки, сёла, деревни и хутора были названы войсковыми селениями а жители таковых (включая города) названы войсковыми обывателями. Манифестом 26 июля 1765 года было подтверждено сохранение части не отменённых ранее привилегий: «свободное владение землями и угодиями, мельницами и рыбными ловлями, винокурением безоброчно, продажа вина и соли и прочих продуктов без пошлинно». Таможни и взимание платы за мосты и переправы были отменены.

Затем, были ещё сформированы Харьковский гарнизонный батальон и гусарский Украинский полк, последний из рослых владельческих крестьян. Казацкая служба слободских полков окончательно прекратилась вместе с исходом первой турецкой войны 1774 года. В 1784 слободские гусарские полки были реформированы в 10 легко-конных полков (в основном гусарских, названия которых преемственны).

Гусарские полки, ведущие свою официальную историю от слободских полков хорошо себя проявили в наполеоновских войнах начала XIX-го века.

Примечания 

Слободские полки
История Харьковской области